Є̈ є̈ (Українська Є з діарезою) - кирилична літера, яка вживається тільки в хантийській мові.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Ye_with_diaeresis